Mount Bishop kan syfta på:
 Mount Bishop, Antarktis, ett berg i Antarktis
 Mount Bishop, Kanada, ett berg i Alberta och British Columbia, Kanada